Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodników w konkursach Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Legenda 
 DNF – Nie ukończył biegu
 DNS – Zawodnik został zgłoszony do biegu, ale w nim nie wystartował
 DSQ – Zdyskwalifikowany
 LAP – Zdublowany
 F – Styl dowolny (łyżwowy) – skrót przy flagach
 C – Styl klasyczny – skrót przy flagach
 – – Zawodnik nie został zgłoszony do startu

Uwagi
 Punkty podczas ostatnich etapów zawodów Ruka Triple w Ruce, Tour de Ski w Val di Fiemme, a także Ski Tour Kanada w Canmore przyznawane są według czasu netto biegaczy.

Zobacz też 
 Statystyki kobiet w Pucharze Świata w biegach narciarskich 2015/2016

Puchar Świata w biegach narciarskich 2015/2016